The Show Must Go On („Die Show muss weitergehen“) steht für:

 The Show Must Go On (Queen-Lied)
 The Show Must Go On (Leo-Sayer-Lied)
 The Show Must Go On (Pink-Floyd-Lied)